charro (ruiter), een Mexicaans type ruiter
 charro (vakbeweging), een vakbondsleider die de belangen van de werkgever vertegenwoordigt
 charrofilm, een Mexicaans filmgenre
 de informele bijnaam voor personen uit de Spaanse stad Salamanca
 Charro (film), een film met Elvis Presley in de hoofdrol.
 Charro (lied), titelsong van de film